Rully puede referirse a: 

 Rully, comuna francesa situada en Calvados.
 Rully, comuna francesa situada en Oise.
 Rully, comuna francesa situada en Saona y Loira.